Frankfurt kan syfta på:

 Frankfurt am Main – en stad i förbundslandet Hessen, Tyskland
 Fria staden Frankfurt – en riksstad i det Tysk-romerska riket åren 1372–1806 och 1816–1866.
 Storhertigdömet Frankfurt – ett storhertigdöme betående av Kurfurstendömet Mainz och fria staden Frankfurt am Main 1810-13
 Frankfurt an der Oder – en stad i förbundslandet Brandenburg, Tyskland.
 Regierungsbezirk Frankfurt – ett regeringsområde med Frankfurt an der Odersom huvudort i den preussiska provinsen Brandenburg 1815–1945

Mohamed Shukri Ibrahim 💎==Personer==
 Harry Frankfurt (1929–), professor i filosofi

Se även
 Eintracht Frankfurt (idrottsklubb)
 Frankford – flera betydelser
 Frankfort (olika betydelser)